

Унгра — річка, права притока Алдану
 Унгра — річка, ліва притока Сури

Унгра — село, комуна Унгра, повіт Брашов
 Унгра — комуна, повіт Брашов